Die Abkürzung PTT steht für:

 spanisches Kfz-Kennzeichen für Correos y Telégrafos (Post)
 Intel Platform Trust Technology, eine Technik, die es erlaubt, mit Intel-Prozessoren TPM 2.0 zu verwenden
  (Partielle Thromboplastinzeit), einen medizinischen Test der Blutgerinnung
 Partido Trabalhista Timorense, eine osttimoresische Partei
 , Bezeichnung der Sender (401,65 MHz) für das satellitengestützte Argos-Ortungssystem zur Ortung von Tieren und anderen nicht ortsfesten Objekten
 Polskie Towarzystwo Taneczne, Polnische Tanzgesellschaft
 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Polnische Tatra-Gesellschaft
 Polytrimethylenterephthalat, einen biobasierten Kunststoff auf Basis von 1,3-Propandiol (PDO)
 Post, Telefon und Telegraf und bezeichnete verschiedene staatliche Post- und Telekommunikationsunternehmen:
 in der Schweiz die Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe, gegründet 1852, seit 1998 in zwei Betriebe aufgeteilt: Die Schweizerische Post und Swisscom
 in den Niederlanden die , siehe PTT (Niederlande)
 in Belgien, historischer Vorläufer von Bpost
 in Frankreich die , heute La Poste (Frankreich) und 
 in Serbien die , heute 
 in der Türkei die , siehe PTT (Türkei)
 PTT PCL, ein Mineralölunternehmen in Thailand
  bei einer Halbduplex-Funkverbindung die Sprechtaste bzw. eine Betriebsart, bei der zwischen Empfang und Sendung umgeschaltet wird
 , einen Mobilfunkdienst
 , eine Größe in der Medizin – die Pulswellenlaufzeit
 Türk Telekomspor (ehemals PTT Spor Kulübü), einen türkischen Fußballverein aus Ankara
 PTT Bulletin Board System (PTT, 批踢踢實業坊 oder 批踢踢), eine bekannte große Mailbox (BBS) in Taiwan
 Pull Tiger Tail, britische Indie-Rock-Band

PTT